Онацки — название населённых пунктов на Украине:

 Онацки — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Онацки — село в Диканьском районе Полтавской области.